Сауд ( «счастливый») — арабское мужское имя. В системе греческих имён может соответствовать омонимичному имени Евтихий.

 Сауд ибн Абдул-Азиз — король Саудовской Аравии (1953−1964).
 Сауд ибн Абдул-Азиз Аль Рашид — амир из рода Аль Рашид (1908−1920).
 Сауд ибн Хамуд Аль Рашид — амир из рода Аль Рашид
 Сауд аль-Фейсал (1940−2015) — саудовский государственный деятель, министр иностранных дел КСА (1975−2015).
 Сауд ибн Абдул-Мухсин Аль Сауд (род. 1947) — саудовский государственный деятель, эмир провинции Хаиль (1999−2017)
 Сауд ибн Наиф Аль Сауд (род. 1956) — саудовский государственный деятель, посол в Испании (2003−2011) и эмир провинции Эш-Шаркия с 2013 года.

Топонимы 
 Саудовская Аравия

Однокоренные имена 
 Саад ( «быть счастливым»).
 Саадат ( «счастье»).
 Асаад ( «счастливейший»).
 Саади. Садуддин. Садулла. Саид (имя). Масуд

Синонимичные имена
 Марзук

Арабские имена